Thomas Fritsch (1563–1620) – niemiecki kompozytor
 Thomas Fritsch (1666–1726) – niemiecki księgarz
 Thomas von Fritsch (1700–1775) – saski dyplomata, polityk
 Thomas Fritsch (ur. 1944) – niemiecki aktor